George Williams (1765–1850) – brytyjski polityk
George Williams (1821–1905) – brytyjski przedsiębiorca i filantrop, założyciel YMCA
 George Washington Williams (1849–1891) – amerykański żołnierz i polityk
 George Williams (ur. 1862) – walijski piłkarz
 George Williams (1879–1916) – walijski piłkarz
 George Williams (1897–1957) – angielski piłkarz
 George C. Williams (1926–2010) – amerykański biolog
 George Williams (1935–2016)) – brytyjski lekkoatleta, chodziarz
 George Williams (ur. 1993) – angielski piłkarz
 George Williams (ur. 1995) – walijski piłkarz